133 rok naszej ery
 133 rok przed naszą erą
 133 liczba naturalna
 gromada otwarta NGC 133
 planetoida (133) Cyrene
 misja promu kosmicznego STS-133
 droga wojewódzka nr 133
 linia kolejowa nr 133
 Sonet 133 Williama Shakespeare'a
 Psalm 133
 samochody:
 Fiat 133
 SEAT 133
 samolot Caproni Ca.133
 korwety projektu 133
 133 Pułk Piechoty
 133 Pułk Piechoty (9 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 133 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 133 Dywizja Forteczna
 filatelistyka: blok 133 i seria 3746-3751 - Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone wyginięciem